Анагностакис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Анагностакис, Андреас (1826—1897) — греческий офтальмолог, университетский преподаватель.
 Анагностакис, Манолис (1925—2005) — греческий поэт и критик, один из ведущих представителей местной марксистской и экзистенциалистской литературы.